Selección de hockey sobre hierba de Cuba puede hacer referencia a:

Selección femenina de hockey sobre césped de Cuba, seleccionado femenino.
Selección masculina de hockey sobre césped de Cuba, seleccionado masculino.